Василёв — русская фамилия. Известные носители:
 
 Василёв, Сергей Владимирович (1980—2000) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.